Фёдор Иванович Эрдман (собственно Франц Эрдман, ; 1793, Людвигслюст — 1862, Казань) — российский востоковед немецкого происхождения, заслуженный профессор восточной словесности Казанского университета.

Биография 
Родился 15 марта 1793 года в Людвигслюсте в семье пастора Иоганна Эрнста Фридриха Эрдмана, в то время инспектора семинара школьных учителей, а затем пробст в Шване. 

Среднее образование получил в Любекской гимназии (1808—1812), высшее — в университетах Ростокском (с 1813; ученик Тиксена) и Гёттингенском (1815), в первом из которых 16 декабря 1817 года был удостоен степени доктора философии. Преподавательскую деятельность начал в 1816 году при Ростокском университете в качестве приват-доцента и адъюнкта философского факультета.

Приехав в Санкт-Петербург, стал членом ложи «Соединённых друзей».

По предложению профессора Френа, 24 июля 1818 года был избран на его место ординарным профессором Казанского университета по кафедре арабского и персидского языков, которую в том же году и занял. Помимо этого исполнял и другие обязанности: в 1823 году бесплатно преподавал те же языки в университетской (первой) гимназии; с 1824 году заведовал нумизматическим кабинетом и кабинетом редкостей; в 1823—1845 годах — цензор сочинений на восточных языках; в 1822—1827, 1828—1832 и 1835—1836 годах был деканом словесного факультета (отделения); в 1833 году временно преподавал в университете древнюю историю; наконец, с 1832 по 1835 год был инспектором студентов и директором педагогического института; 31 декабря 1832 года был произведён в статские советники. По преобразовании университета по уставу 1835 года Эрдман был оставлен ординарным профессором по разряду восточной словесности; в 1840 году он принял русское подданство; с 1841 по 1845 год состоял деканом философского факультета, проректором и цензором Казанского университета. Был удостоен звания заслуженного профессора Казанского университета. 

Вышел в отставку 11 мая 1845 года и поселился в имении Фёдоровка Нижегородской губернии.

В 1848—1852 годах был директором училищ Новгородской губернии и Новгородской гимназии.

Умер в Казани  года.

Научная деятельность 
Напечатал в периодических изданиях значительное число статей на русском, немецком, латинском и французском языках по вопросам лингвистическим (издание некоторых арабских текстов; статья о «следах азиатизма в Слове о полку Игореве»), историко-литературным (преимущественно о персидских авторах), этнографическим (о казанских татарах), нумизматическим и историческим; более обширные работы — «Nummi asiatici musei universitatis Caesareae literarum Casanensis» (Казань, 1834) и «Temudschin der Unerschütterliche» (Лейпциг, 1862).

В 1825 году организовал экспедицию по Прикамскому краю и Оренбургской губернии, результатом которой стала статья на немецком языке «Некоторые замечания, сделанные во время путешествия по берегам Камы и Оренбургской губернии». Эта статья была опубликована в «Казанском вестнике» в 1826 году. С 1832 по 1834 год занимался пополнением собрания восточных рукописей, для чего занимался перепиской с ханом Букеевской орды Джанигиром, которые подарил Казанскому университету несколько рукописей на арабском и персидском языках.

Перевёл на немецкий язык одну из песен калмыцкого эпоса «Джангар», которая в переводе на русском языке Алексеем Бобровниковым в «Вестнике русского географического общества». Позднее перевод был издан отдельным изданием в 1857 году под названием «Kalmukische Dschangar», которое стало первым опубликованным переводом на немецкий язык калмыцкого эпоса «Джангар».

При этом, как отмечается в статье об Эрдмане в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, «деятельность Эрдмана прошла в науке почти бесследно; не отличаясь природными дарованиями, он не обладал строгой филологической и исторической подготовкой».

Семья 

Был дважды женат: первая жена, Miranda Gengyeva Floribella van Delen, умерла в Казани в 1822 году; в 1823 году женился на Элизабет Эйлер (1780, Санкт-Петербург — 1852, Казань)

Примечания

Литература 
 
 
 Эрдман Франц (Федор) Иванович  // Биографический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета (1804—1904). Ч. І. — Казань, 1904. — С. 240—242
 Лобачевский Н. И. Руководство Казанского университета. Фрагменты. Письма. — : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1976.

Востоковеды Российской империи
Выпускники Ростокского университета
Преподаватели Ростокского университета
Заслуженные профессора Императорского Казанского университета
Деканы Императорского Казанского университета
Преподаватели Первой Казанской гимназии
Директора Новгородской мужской гимназии
Масоны России
Масоны XIX века
Статские советники